Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1
 Grand Prix Wielkiej Brytanii na żużlu